

Patronyme 
Grimard est un nom de famille notamment porté par :
 Édouard Grimard (1827-1909), botaniste, écrivain et journaliste français ;
 Michel Grimard (1936-), membre du conseil national RPR ;
 Normand Grimard (1925-2017), sénateur canadien.